Een Franse politicus en ingenieur: Charles de Freycinet
 Een Franse marine-officier, ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker: Louis de Freycinet
 Nationaal park in Australië: Nationaal park Freycinet
 Een schiereiland in Tasmanië: Freycinet Peninsula